Георгий Васильевич Трунов — российский фотограф.

Биография 
Мещанин из г. Ростова-на-Дону. В сентябре 1880 г. открыл своё фотографическое заведение в Москве, на Арбатской площади, на углу Воздвиженки, в доме Арманд.

С 1880 г. — фотограф Общества спасения на водах Московского округа.

С 1881 г. в «послужном списке» мастера значилось, что он находится «под Высочайшим покровительством Ея Величества Государыни императрицы Марии Федоровны». После смерти Александра III из рекламы фотографа исчезает текст, говорящий о покровительстве имп. Марии Фёдоровны.

В 1883 г. был удостоен благодарности «Его Императорского Величества за фотографию» и отмечен подарком великого князя Павла Александровича.
На карточках появилась надпись «Придворная фотография», на обратной стороне можно было прочесть оригинальную рекламу — «Фотография Г. В. Трунова в Москве. Придворный фотограф Его Величества Шаха Персидского, Его Величества Короля Сербского, Его Высочества Эрцгерцога Австрийского, Его Высочества Князя Черногорского и Его Высочества Наследного Принца Швеции и Норвегии. Тверская, дом Лямина рядом с домом Генерал-Губернатора».

В ноябре 1884 г. на Петровке, в доме Соколова, над магазином Вандраг, Трунов открыл ещё одно фотоателье, и до июня 1885 г. был владельцем сразу двух мастерских.
Обосновавшись с 1884 г. на Петровке, в доме Соколова (с 1892 г. его владелицей стала В. И. Фирсанова, которая в 1893 г. вышла замуж и сменила фамилию на Ганецкую), Трунов оставался там 20 лет, до 1904 г. Поэтому, на карточках появился такой адрес «Дом Ганецкой, бывш. Фирсановой, над магазином Вандраг».

В 1894 г. Трунов стал одним из первых членов Русского Фотографического Общества.

В 1904—1906 годах его ателье располагалось на Тверской улице, дом Лямина, рядом с домом генерал-губернатора (кроме нескольких месяцев 1905 г, был временно адрес: Тверская, дом Лианозова).

С 1907 г. с ним работал его сын Георгий Георгиевич.
В 1911 г. в документах и на фотографиях указывался адрес Столешников пер., д. 8, где фотографа и застал 1917 г. В 1924 г. по этому адресу находилась фотография ВЦИК.

У Трунова любили фотографироваться актёры, писатели (в октябре 1894 г. фотографировался А. П. Чехов), он запечатлевал целые театральные спектакли.

Его фотографии опубликованы:
 Коронационный альбом: «Moskau. Krönung. 1896». Венчание на царство Николая II. — 1896, май.

Сохранилось достаточно много выполненных им фотографий.

Примечания

Литература 
 Георгий Васильевич Трунов // Шипова Т. Н. Фотографы Москвы — на память будущему. 1839—1930: Альбом-справочник. — М.: Изд-во объединения «Мосгорархив»; АО «Московские учебники», 2001.

Ссылки 
 http://sammler.ru/index.php?showtopic=123624&st=0
 https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions.progulka-po-oruzheynoy-palate-vtoroy-poloviny-xix-veka/karetnyy-zal/
 http://www.antik-forum.ru/forum/showthread.php?t=27400
 https://russiainphoto.ru/search/?author_ids=624  Фото Трунова, 1890—1900-е года.]